Tomi est un prénom. Ce prénom est masculin en Finlande, tandis qu'il est à la fois masculin et féminin au Japon, et peut désigner:

Prénom
Tomi Adeyemi (née en 1993), nouvelliste nigéro-américaine
Tomi Ameobi (né en 1988), joueur anglais de football
 (née en 1969), chanteuse américaine
, acteur slovène
 (né en 1975), musicien finlandais
Tomi Jurić (né en 1991), joueur australien de football
Tomi Kallio (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
 (Narqath) (né en 1979), musicien finlandais
Tomi Karhunen (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Tomi Kinunnen (né en 1969), joueur finlandais de football
 (né en 1973), guitariste et vocaliste finlandais
Tomi Lahren (née en 1992), commentatrice politique conservatrice américaine
 (né en 1976), homme fort finlandais
Tomi Maanoja (né en 1986), gardien finlandais de football
Tomi Mäki (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Tomi Nybäck (né en 1985), joueur d'échecs finlandais
Tomi Odunsi (née en 1987), actrice et chanteuse nigériane
Tomi Ōkawa (née en 1932), pongiste japonaise
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Tomi Pettinen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace
Tomi Putaansuu (Mr. Lordi) (né en 1974), chanteur finlandais du groupe Lordi
Tomi Sallinen (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Tomi Shimomura (né en 1980), joueur japonais de football
, musicien serbe
Tomi Ståhlhammar (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
, chanteur et parolier canadien
Tomi Suoniemi (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1928-2015), actrice japonaise
Tomi Tuuha (né en 1989), gymnaste artistique finlandais
Tomi Ungerer (1931-2019), peintre et dessinateur français

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais